La Carlota (Argentinië), een plaats in de Argentijnse provincie Córdoba
La Carlota (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Córdoba
La Carlota (eiland), een eiland deel uitmakend van de gemeente Banton in de Filipijnse provincie Romblon
La Carlota (Negros Occidental), een stad in de Filipijnse provincie Negros Occidental